Флаг муниципального образования «Карага́йский муниципальный район» Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 17 сентября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6402.

Флаг составлен на основании герба муниципального образования «Карагайский муниципальный район» по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические традиции

Описание 
Первый флаг муниципального образования Карагайский район (после муниципальной реформы 2006 года — муниципальное образование Карагайский муниципальный район) был утверждён 25 июня 2004 года решением Земского Собрания Карагайского района № 10/27. Описание флага гласило:

Прямоугольное чёрное полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее в центре золотой колос из герба села Карагай и вдоль узких сторон — золотые полосы, каждая в 1/6 длины (возможно 1/5).

17 сентября 2010 года, решением Земского Собрания Карагайского муниципального района № 11/62, предыдущее решение было признано утратившим силу и были утверждены новый рисунок флага и его описание:

Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на три неравные части: жёлтую у древка в 1/5 ширины полотнища, чёрную в середине в 3/5 ширины полотнища и жёлтую у свободного края в 1/5 ширины полотнища, и несущее в центре чёрной полосы изображение колоса из герба района; изображение выполнено в жёлтом цвете.

Символика флага 
Чёрный цвет символизирует плодородие земли Карагайской и предпосылки будущего успеха, золотой колос является символом вознаграждения за труд земледельца.

Примечания

См. также 

Флаг
Флаги с изображением пшеничного колоса